

Patronyme 

 Annick Level (1942-), escrimeuse française ;
 Charles Level (1934-2015), auteur-compositeur-interprète français ;
 Émile Level (1839-1905), ingénieur et industriel français ;
 Léon Level (1910-1939), coureur cycliste français ;
 Maurice Level (1875-1926), écrivain, journaliste et dramaturge français ;

Autre 
 Level (compagnie aérienne)

Toponyme 

 Level Mountain est un massif volcanique situé en Colombie-Britannique, dans l'Ouest du Canada.
 Levél est un village et une commune du comitat de Győr-Moson-Sopron en Hongrie.